Knivtjärnen kan syfta på:
Knivtjärnen, Gästrikland, sjö i Hofors kommun, 
Knivtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn